Villadepera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villadepera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villadepera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar